Сильвио Микали (; род. 13 октября 1954) — итальянский и американский учёный в области теории вычислительных систем, лауреат премии Тьюринга 2012 года.

Биография 
Микали окончил Римский университет Ла Сапиенца в 1972 году и поступил в Калифорнийский университет в Беркли, в котором под руководством Мануэля Блюма получил степень доктора философии по информатике в 1982 году. По окончании учёбы Микали пробыл год постдоком в Торонтском университете, после чего стал преподавать в Массачусетском технологическом институте, где и работает по сей день.

В 2007 году Микали стал членом Национальной академии наук США и Международной ассоциации криптологических исследований (). Кроме того, Микали состоит в Американской академии искусств и наук и Национальной инженерной академии США.

В 2017 году Микали основал блокчейн-проект Algorand. В Algorand Микали курирует все исследования, включая теорию, безопасность и криптофинансирование.

Микали является лауреатом премии Гёделя (1993), а также премии Тьюринга (2012), которую получил вместе с Шафи Гольдвассер за вклад в развитие криптологии.

Премии и награды 
 2017 — Премия BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award в области Информационно-коммуникационных технологий 
 2012 — Премия Тьюринга за новаторские работы по  (в том числе, первую вероятностную криптосистему с открытым ключом) и работы по применению доказательств с нулевым разглашением в криптографических протоколах.
 1993 — Премия Гёделя

См. также 
 Алгоритм Блюма — Микали
 Криптосистема Голдвассер — Микали

Примечания

Ссылки 
 Страница Микали на сайте Массачусетского технологического института

Учёные в области информатики Италии
Учёные в области информатики США
Выпускники Инженерного колледжа Калифорнийского университета в Беркли
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Инженерной школы Массачусетского технологического института
Преподаватели Массачусетского технологического института
Лауреаты премии Гёделя
Члены Национальной академии наук США
Члены Национальной инженерной академии США